Michał Rusinek (1904–2001) – pisarz, działacz kulturalny
 Michał Rusinek (ur. 1972) – literaturoznawca, tłumacz, pisarz, sekretarz Wisławy Szymborskiej
 Michał Rusinek (ur. 1978) – polski prawnik